Сезон 2012/13 Чешской экстралиги — 20-й чемпионат Чешской экстралиги. Впервые в своей истории чемпионом стал клуб «Пльзень», обыгравший в финале плей-офф «Злин».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 6 лучших команд сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 7 по 10, в сериях до 3-х побед выявляли двух последних участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Впервые в своей истории чемпионом стал клуб «Пльзень», обыгравший в финале плей-офф «Злин». Бронзовым призёром стала пражская «Славия».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Рытиржи Кладно — Пардубице — 3:2 (2:1, 3:2 ОТ, 1:3, 2:3 Б, 1:0)

Маунтфилд Ческе-Будеёвице — Витковице — 2:3 (3:0, 0:4, 2:1, 1:5, 2:3 ОТ)

Четвертьфиналы 
Злин — Витковице — 4:2 (3:1, 2:1, 3:4, 4:5 ОТ, 4:0, 1:0)

Славия Прага — Рытиржи Кладно — 4:1 (4:0, 3:1, 0:1, 5:1, 4:0)

Пльзень — Верва Литвинов — 4:3 (0:1, 2:1, 0:3, 4:3 Б, 1:2 Б, 5:2, 4:3)

Оцеларжи Тршинец — Спарта Прага — 4:3 (4:0, 3:4 Б, 4:3, 4:5 Б, 6:3, 1:3, 5:0)

Полуфиналы 
Злин — Оцеларжи Тршинец — 4:2 (3:1, 2:6, 4:3 Б, 2:1 Б, 1:6, 4:3)

Славия Прага — Пльзень — 2:4 (3:0, 0:1, 2:4, 3:2, 4:5, 2:4)

Финал 
Злин — Пльзень — 3:4 (0:3, 3:2 Б, 3:0, 2:5, 1:2, 5:2, 3:4 ОТ)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Мартин Ружичка (Тршинец) — 40 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Марек Мазанец, Адам Свобода

Защитники

Якуб Ержабек, Войтех Мозик, Ярослав Шпачек, Томаш Словак, Давид Гавирж, Иржи Ганзлик, Томаш Фроло, Ник Сен-Пьер, Дан Ружичка, Лукаш Поживил

Нападающие

Мартин Страка, Ян Коварж, Томаш Власак, Ондржей Кратена, Вацлав Плетка, Петр Вампола, Милан Гулаш, Райан Холлвег, Якуб Лев, Йозеф Балей, Михал Дворжак, Павел Кашпаржик, Ник Джонсон, Патрик Петрушка, Томаш Сикора, Павел Седлачек, Ян Шляйсс

Тренер — Милан Разим

Турнир за 11-14 места 

Команды, занявшие на 1-м этапе места с 11 по 14, играли между собой в 2-х круговом турнире. Очки, набранные на 1-м этапе, учитывались. Команды, занявшие 11 и 12 места, сохраняли право участия в Экстралиге в следующем сезоне.

Переходный турнир 
Команды, занявшие 13 и 14 места в Экстралиге, играли 4-х круговой турнир с двумя лучшими командами первой лиги. Первые две команды по итогам переходного турнира получали право играть в Экстралиге в следующем сезоне.

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2012/13
 Статистика плей-офф 2012/13

Чешская экстралига
2012 год в хоккее
2013 год в хоккее